Rioverdense – abitanti di Rio Verde de Mato Grosso
Rioverdense – abitanti di Rio Verde
Rioverdense – abitanti di São Sebastião do Rio Verde